Michal Černý může být:

 Michal Černý (lední hokejista) – československý a český hokejista
 Michal Černý (judista) – český judista
 Michal Černý (orientační běžec) – český orientační běžec
 Michal Černý (lyžař) – český lyžař, vodní lyžař a trenér
 Michal Černý (pedagog) – vysokoškolský pedagog, fyzik, teolog, lektor a metodik v oblasti informačních studií